Miejscowości w Polsce:
 Marywil – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy
 Marywil – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gmina Szydłowiec, w sołectwie Rybianka,
 Marywil – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański

Oraz:
 Marywil – nieistniejący obecnie XVII-wieczny kompleks handlowo-usługowy w Warszawie.

Miejscowość na Białorusi:
 Marywil – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Siehniewicze